El término Huffman puede referirse a:

 la codificación Huffman, una codificación utilizada para compresión de datos;
 el algoritmo de Huffman, un algoritmo para la construcción de códigos de Huffman;
 David Albert Huffman, personaje ilustre en el campo la codificación y la ciencia informática;
 Felicity Huffman, actriz estadounidense.